Willem Brouwer (beeldhouwer)
Willem Brouwer (voetballer)